Karol Knake – polski budowniczy, inżynier, architekt
 Stanisław Knake-Zawadzki – polski aktor teatralny i filmowy, dyrektor teatrów, pedagog